Kaempffer oder Kämpffer ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Kaempffer (1784–1846), deutscher Theologe, Superintendent und Hofprediger
 Eduard Kaempffer (Baumeister) (1827–1897), deutscher Baumeister und Mitglied des Reichstags des Deutschen Kaiserreichs
 Eduard Kaempffer (1859–1926), deutscher Maler
 Johann Gottlieb Friedrich Kaempffer (1753–1821), Superintendent zu Gr. Wechsungen
 Peter Christian Kaempffer (siehe: Peter Christian Kämpfer 1702–1755), deutscher Professor der Physik und Metaphysik